Алекса́ндр Скворцо́в: Скворцов, Александр Александрович:
 Скворцов, Александр Александрович (1950—1990) — советский и российский актёр.
 Скворцов, Александр Александрович (род. 1966) — российский лётчик и космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Скворцов, Александр Андреевич:
 Скворцов, Александр Андреевич (1936—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Скворцов, Александр Андреевич (род. 1997) — российский кикбоксер и тайбоксер
 Скворцов, Александр Васильевич (1901—1948) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Скворцов, Александр Викентьевич (1954—2020) — советский хоккеист и тренер.
 Скворцов, Александр Владимирович (род. 1982) — российский футболист
 Скворцов, Александр Егорович (1919—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Скворцов, Александр Иванович (1848—1914) — российский экономист.
 Скворцов, Александр Николаевич (1835—1905) — генерал от артиллерии.
 Скворцов, Александр Фёдорович (1918—1980) — советский формовщик, Герой Социалистического Труда (1963).
 Скворцов, Александр Яковлевич (в монашестве — Амфилохий; 1885—1937) епископ Мелекесский Русской православной церкви (1928).
 Скворцов, Александр 1750-е — 1811) — игумен Русской православной церкви.